Loren ist der Familienname folgender Personen:
 Josie Loren (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin
 Sophia Loren (* 1934), italienische Filmschauspielerin

Loren als Diminutiv von Lorenzo:
 Lorenzo Juarros (* 1966), spanischer Fußballspieler
 Loren Morón (* 1993), spanischer Fußballspieler
 Lorenzo Morón Vizcaíno (* 1970), spanischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Loren-Nunatakker, Nunatakker im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Siehe auch:
 Lore
 Looren